Tippeligaen 2010 spelades den 14 mars till 7 november 2010, och var den 20:e omgången av Norges högsta division i fotboll för herrar. Regerande mästare från 2009 var Rosenborg BK, och nykomlingar var Haugesund, Hønefoss och Kongsvinger. Rosenborg stod återigen som segrare och kvalificerade sig därmed till spel i andra kvalificeringsrundan av Uefa Champions League. Sandefjord och Kongsvinger IL blev direkt nedflyttade till Adeccoligan, medan Hønefoss BK flyttades ner först efter kvalspel.

Deltagande lag 
●
Brann
●
Haugesund
●
Hønefoss
●
Kongsvinger
●
Lillestrøm
●
Molde
●
Odd Grenland
●
Rosenborg
●
Sandefjord
●
Stabæk
●
Sandefjord
●
Start
●
Strømsgodset
●
Tromsø
●
Viking
●
Vålerenga
●
Aalesund

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Referenser

2010 i Norge
Fotbollssäsongen 2010
2010